Eknäs kan syfta på:

Finland 
 Eknäs, Borgå – en by i Borgå, Östra Nyland
 Eknäs, Kimito – en by i Kimito kommun, Åboland, fi. Ekniemi
 Eknäs, Karuna – en by i Karuna i Sagu kommun, Egentliga Finland, fi. Eekniemi
 Eknäs, Sund – en udde i Sunds kommun, Åland

Sverige
 Eknäs och Sandviken – en av SCB avgränsad småort i Värmdö kommun
 Eknäs brygga – en brygga på Ingarö
 Eknäs, Blidö – ett fritidsområde på Blidö i Norrtälje kommun
 Eknäs och Norrsund – ett fritidsområde Norrtälje kommun